Петров Олексій Володимирович (1983) — російський хокеїст.
 Петров Олексій Геннадійович (1976) — Керівник Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
 Петров Олексій Зиновійович (1910—1972)  — академік АН УРСР.